Dnipro (ukrainisch: ) steht für:

 Dnipro, Großstadt in der Ukraine, ehemals Dnipropetrowsk
 ukrainischer Name des Flusses Dnepr
 Dnipro (Schiff), Flusskreuzfahrtschiff
 BK Dnipro, ukrainischer Basketballverein in Dnipro
 FK Dnipro, ukrainischer Fußballverein in Dnipro
 DniproHES, Wasserkraftwerk am Dnepr
 Dnipro-Arena, Fußballstadion in Dnipro
 U-Bahnhof Dnipro, Station der Metro Kiew

Siehe auch: Rajon Dnipro